Сезон 2016-17  являлся 15-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд. Обладателем кубка впервые стала турецкая команда «Якин Догу Университети».

Команды 
Команды были подтверждены ФИБА Европа на 22 июня 2016 года.

 В скобках указаны итоговая классификация команд по итогам национальных чемпионатов сезона 2015/16

Квалификационный раунд

Конференция 1 

|}

Конференция 2 

|}

Групповой раунд

Конференция 1

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Конференция 2

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Классификационная таблица

Плей-офф

Раунд 16 

|}

Раунд 8 

|}

Финальный раунд 
В четвертьфинале участвуют восемь команд: четыре команды, которые квалифицируются как победители Раунда 8 и четыре команды, занявшие 5-е и 6-е места в групповом турнире Евролиги.

ФИНАЛ

Состав победителей

Лидеры сезона

Очки

Подборы

Передачи 

</small>

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Европы ФИБА женщины
2017 год в баскетболе
2016 год в баскетболе